Фаяр () — французьке прізвище та назва одного з видавництв у Франції.

Видавництво
Фаяр — французьке видавництво, засноване 1857 року в Парижі.

Особи 
 Жозеф-Франсуа Артем Фаяр — французький видавець, засновник видавництва «Librairie Arthème Fayard».
 Жозеф Артем Фаяр (син) (1866–1936) — французький видавець, син Жозефа-Франсуа Артема Фаяра.
 Жан Фаяр (1902–1978) — французький письменник, журналіст, видавець, лауреат Гонкурівської премії 1931 року. Син Жозефа-Артема Фаяра.
 Івонн Фаяр — французька спортсменка, чемпіонка Франції з настольного тенісу. Дочка Жозефа-Артема Фаяра.

Французькі прізвища